Борис Николаевич Его́ров (1902—1960) — советский математик, учёный в области лётных испытаний авиационной техники, участвовал в создании в 1941 году Лётно-исследовательского института, лауреат Сталинской премии (1947).

Биография

Ранние годы 
Образование: гимназия (не окончил), рабфак, мехмат МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантура при нём.

Научная и инженерная деятельность 
Работал в Секции лётных испытаний ЦАГИ, где для сравнения лётных качеств разных самолётов разработал методику пересчёта результатов испытаний на стандартные условия.

С марта 1941 года — в ЛИИ. В период военной эвакуации возглавлял Новосибирский филиал института. С мая 1945 года - начальник лаборатории № 9, занимался исследованиями и испытаниями воздушных винтов и винтокрылых летательных аппаратов. 

Совместно с М. А. Тайцем и А. И. Филиным к середине 1940-х годов разработал и проверил на практике методы определения основных лётных характеристик самолётов, оснащённых поршневыми двигателями с наддувом и винтами изменяемого шага.

Сыграл важную роль в организации испытаний опытных образцов отечественных самолётов и вертолётов:
После войны, в переломный период развития авиации роль научного руководства стала жизненно важной. С 1947 по 1952 гг. во главе этой работы в ЛИИ стоял комплекс испытаний опытных самолетов. Борис Николаевич Егоров был его начальником, а Иван Никитович Квитко – его заместителем. Летные станции ОКБ в то время были слабыми, недостаточной была методическая подготовка специалистов, отсутствовала необходимая аппаратура – ее заимствовали у ЛИИ. И программы испытаний практически всех опытных самолетов были совместными ...

В 1950-х годах внес свой вклад в развитие методов лётных испытаний вертолётов, в том числе разработал метод приведения максимальной и минимальной скоростей полёта и наивыгоднейшей скороподъемности вертолёта к заданной температуре воздуха.  

Кандидат технических наук (1945), степень присуждена по совокупности научных работ.

Семья 
Был женат с 1931 года, жена — Птицына, Татьяна Константиновна.

Дочь Киреева (Егорова), Елена Борисовна, родилась в 1939 году в Москве, окончила Московский областной педагогический  институт им. Н. К. Крупской, работала во ВНИИ метрологической службы Госстандарта СССР.

Двоюродным братом и полным тезкой Егорова был Борис Николаевич Бугаев, более известный под псевдонимом Андрей Белый.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за разработку конструкции новых типов винтов для боевых самолётов, вместе с ним лауреатом стал Кантор, Давид Исаакович
 Награждён орденами Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени (1945)

Библиография

Примечания 

Авиастроители
Машиностроители
Учёные СССР
Учёные по алфавиту
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники ЛИИ